Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2008 года в группе B длился с 16 августа 2006 по 21 ноября 2007. В группе B соревновались семь сборных: Грузия, Италия, Литва, Украина, Фарерские острова, Франция, Шотландия.

Результаты

Матчи 
Календарь встреч был утверждён 9 марта 2006.

Бомбардиры 

2 гола
 : Карим Бензема, Луи Саа, Давид Трезеге
 : Антонио Ди Натале, Фабио Квальярелла
 : Аудрюс Кшанавичюс
 : Гарри О’Коннор
 : Максим Калиниченко
1 гол
 : Хатем Бен Арфа, Флоран Малуда, Самир Насри, Франк Рибери, Жером Ротен
 : Георгий Деметрадзе, Леван Кобиашвили, Леван Мчедлидзе, Давид Муджири, Георгий Шашиашвили
 : Мауро Каморанези, Джорджо Кьеллини, Даниеле Де Росси, Альберто Джилардино, Фабио Гроссо, Массимо Оддо, Кристиан Пануччи, Симоне Перротта, Андреа Пирло
 : Эдгарас Янкаускас, Дарюс Мицейка, Саулюс Миколюнас, Мантас Савенас, Андрюс Скерла
 : Крэйг Битти, Гэри Колдуэлл, Кристиан Дейлли, Барри Фергюсон, Даррен Флетчер, Шон Малони, Ли Маккаллох, Стивен Макманус
 : Александр Кучер, Руслан Ротань, Андрей Русол, Олег Шелаев, Андрей Воробей, Андрей Воронин, Владимир Езерский
Автоголы
 : Фроуви Беньяминсен (соперник — )
 : Малхаз Асатиани (соперник — )

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА

Группа B